Рёник, Реник — фамилия:

 Рёник, Джереми (род. 1970 — профессиональный американский хоккеист.
 Реник, Рут (1893—1984) — американская актриса.

См. также